Флаг Покро́вского сельского поселения — упрощённое название флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Покровского сельского поселения — флаг муниципального образования Покровское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края.
 Флаг Покровского сельского поселения — флаг муниципального образования «Покровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области.